Euenantiornithes — група енанціорносових птахів, що домінувала протягом усього крейдяного періоду і вимерла близько 65 млн років тому.

Класифікація 
 базальні Euenantiornithes
 Eoalulavis
 Euenantiornithes incertae sedis
 Boluochia
 Concornis
 Cuspirostrisornis
 Eoenantiornis
 Largirostrornis
 Longchengornis
 Longirostravis
 Hebeiornis — можливо є nomen nudum
 Gurilynia
 Halimornis
 Lectavis
 Lenesornis
 Neuquenornis
 Yungavolucris
 Родина Kuszholiidae
 Ряд Alexornithiformes
 Ряд Cathayornithiformes
 Ряд Enantiornitiformes
 Родина Enantiornithidae
 Enantiornis
 Родина Avisauridae
 Avisaurus (Cretácico Superior)
 Soroavisaurus (Cretácico Superior)
 Ряд Gobipterygiformes
 Ряд Longipterygiformes Zhang et al., 2001
 Boluochia
 Camptodontus
 Longipteryx
 Longirostravis
 Rapaxavis
 Shanweiniao
 Shengjingornis
 Nanantius
 Abavornis
 Explorornis
 Horezmavis
 Incolornis
 Родина Zhyraornithidae

Див. також 
 Список викопних птахів

Примітки

Посилання 
 Buffetaut, Éric; Mechin, Patrick & Mechin-Salessy, Annie (2000): An archaic bird (Enantiornithes) from the Upper Cretaceous of Provence (southern France). C. R. Acad. Sci. Paris IIA — Sciences de la Terre et des planètes 331(8): 557–561.  (HTML abstract)
 Lamanna, Matthew C.; You, Hai-lu; Harris, Jerald D.; Chiappe, Luis M.; Ji, Shu-an; Lü, Jun-chang & Ji, Qian (2006): A partial skeleton of an enantiornithine bird from the Early Cretaceous of northwestern China. Acta Palaeontologica Polonica 51(3): 423–434. PDF fulltext 
 Morrison, Kurt; Dyke, Gareth J. & Chiappe, Luis M. (2005): Cretaceous fossil birds from Hornby Island (British Columbia). Canadian Journal of Earth Sciences 42(12): 2097–2101. HTML abstract
 Sereno, Paul Callistus (2005): TaxonSearch: Stem Archosauria. Version 1.0, 2005-NOV- 7. Encontrado 2006-OCT-02.

Енанціорнісові
Надряди хордових